Атамась — прізвище.
 Атамась Володимир Миколайович ( 1950) — український радянський легкоатлет, бігун на короткі дистанції, учасник XX Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені, чемпіон СРСР.
 Атамась Григорій Борисович (1895 — ?) — український державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938–1947).
 Атамась Наталія Сергіївна — українська вчена у галузях зоології та екології, популяризаторка науки.